Cadeby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cadeby, Leicestershire, ort i England, 
 Cadeby, South Yorkshire, ort i Doncaster, England,